Walter Kalbfleisch, dit Jake Kalbfleisch, (né le  à New Hamburg en Ontario au Canada — mort le ) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Biographie 
Au cours de sa carrière, il joue un peu moins d'une quarantaine de matchs dans la Ligue nationale de hockey dans les années 1930, passant le plus clair de son temps dans l'ancêtre de la Ligue américaine de hockey, l'.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1932-1933 || Cataracts de Niagara Falls || AHO Sr.|| || 3 || 1 || 4 || 0 || - || - || - || - || -
|-
| 1933-1934 || Cataracts de Niagara Falls || AHO Sr. ||17 ||4 ||1 ||5 ||36 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
| 1933-1934 || Sénateurs d'Ottawa || LNH || 22 || 0 || 4 || 4 || 20 || - || - || - || - || -
|-
| 1934-1935 || Eagles de Saint-Louis || LNH || 3 || 0 || 0 || 0 || 6 || - || - || - || - || -
|- 
| 1934-1935 || Bisons de Buffalo || LIH ||28 ||3 ||3 ||6 ||30 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1935-1936 || Cardinals de Rochester || LIH || 21 || 3 || 2 || 5 || 14 || - || - || - || - || -
|- 
| 1935-1936 || Reds de Providence || Can-Am || 21 || 2 || 2 || 4 || 10 || - || - || - || - || -
|-
| 1935-1936 || Americans de New York || LNH || 4 || 0 || 0 || 0 || 2 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2
|- 
| 1936-1937 || Americans de New York || LNH || 6 || 0 || 0 || 0 || 4 || - || - || - || - || - 
|-
| 1936-1937 || Bruins de Boston || LNH || 1 || 0 || 0 || 0 || 0 || - || - || - || - || - 
|- 
| 1936-1937 || Eagles de New Haven || IAHL || 12 || 0 || 0 || 0 || 12 || - || - || - || - || -
|-
|1936-1937|| Reds de Providence || IAHL || 24 || 3 || 1 || 4 || 26 || - || - || - || - || -
|-
| 1937-1938 || Reds de Providence  || IAHL || 48 || 1 || 9 || 10 || 46 || - || - || - || - || -
|-
| 1938-1939 || Bears de Hershey || IAHL || 45 || 4 || 4 || 8 || 42 || - || - || - || - || -
|- 
| 1939-1940 || Bears de Hershey || IAHL || 53 || 3 || 4 || 7 || 72 || - || - || - || - || - 

| 36 || 0 || 4 || 4 || 32 || 5 || 0 || 0 || 0 || 2

Références

Voir aussi 

Naissance en décembre 1911
Naissance en Ontario
Joueur canadien de hockey sur glace
Décès en mai 1960
Joueur des Sénateurs d'Ottawa (1893-1934)
Joueur des Eagles de Saint-Louis
Joueur des Bisons de Buffalo
Joueur des Americans de New York
Joueur des Bruins de Boston
Joueur des Eagles de New Haven
Joueur des Reds de Providence
Joueur des Reds de Providence (Can-Am)
Joueur des Bears de Hershey
Champion de la Coupe Calder
Défenseur de hockey sur glace
Décès à 48 ans